Trap drużynowo był jedną z konkurencji strzeleckich na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924. Zawody odbyły się w dniach 6-7 lipca. W zawodach uczestniczyło 69 zawodników z 12 państw.

Wyniki 
Każde państwo mogło wystawić tylko czterech zawodników. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 100 indywidualnie i 400 drużynowo. Dwa najsłabsze wyniki z drużyny nie były brane do łącznego wyniku.

Bibliografia 
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924